Кубок Императора 2013 года () — 93-й розыгрыш Кубка Императора, старейшего и важнейшего кубкового соревнования Японии среди футбольных клубов..

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 

Страница турнира на сайте Японской футбольной ассоциации 
Статистика кубка на сайте soccerway.com 

2013
Спорт в Японии в 2013 году
Футбол в Азии в 2013 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2013